El término Jubany puede referirse a:

 Jubany, base antártica de  Argentina;
 Pablo Jubany, músico de Rosario,  Argentina;
 Narcís Jubany i Arnau (1913-1996), arzobispo y cardenal de  España;
 Francisco Jubany y Carreras (1787-1852), pintor español.